UB6 oder UB 6 steht für:
 Rostfreier Stahl UB6 (auch 1.4539 oder 904L), X1NiCrMoCu25-20-5-Stahl
 UB6, britischer Postcode-Distrikt für die Post town NORTHOLT (Northolt in der London Borough of Ealing)
 SM UB 6, deutsches U-Boot

UB6